Cista je lahko:

Cista, keramična ali kovinska posoda cilindrične oblike, pogosta najdba v antičnih in prazgodovinskih grobovih
Cista, trajna življenjska oblika nekaterih mikroorganizmov
Cista, nenormalna tkivna vrečka ali zaprta votlina v telesu